Пять сантимов Марианна () — французская монета, выпускавшаяся в 1966—2001 годах, заменившая в обращении пять сантимов Колос. Тип монет с портретом Марианны разработал Анри Лагрифул.

В период с 1992 по 1996 год у выпускались монеты с двумя версиями Марианны(Lagriffoul) известные как «3-слойный и 4-слойный воротник». Это небольшое изменение на шее Марианны.

Памятные монеты 
Памятные монеты номиналом в пять сантимов не выпускались.

Ссылки 
 «Valeur des Monnaies de France» de René Houyez éditions GARCEN

Также 
 Французский франк

Примечания 

Монеты Франции
Номиналы в сантимах